Ниже представлен список городов и деревень Мальдив по населению. Список составлен на основе официальных переписях населения, проведённых в 1995, 2000 и 2006 годах.

Источник: Министерство планирования и национального развития Мальдивской Республики

См. также
Мальдивский архипелаг
Списки городов

Ссылки
Министерство планирования и национального развития
City Population - Статистика населения городов Мальдив

Мальдивы
Списки:Мальдивы